Fé - contexto religioso
Ou ainda:
Fé (álbum de André Valadão)
Fé (álbum de Lauriete)
A Fé - álbum de Sérgio Lopes
Fé cênica - definição em teatro

Desambiguação